Суперкубок Угорщини з футболу 1992  — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 серпня 1992 року між чемпіоном Угорщини клубом Ференцварош та володарем кубка Угорщини клубом Уйпешт.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на magyarfutball 
 Матч на rsssf 

1992
Угорщина
Серпень 1992
1992 в угорському спорті